Завиши — литовские дворянские роды.
 «Завиша» — польский футбольный клуб из города Быдгощ.

Персоналии 
 Завиша Чёрный (ок. 1379—1428) — польский рыцарь и дипломат первой половины XV века.
 Завиша, Александр (1896—1977) — польский политический и государственный деятель, премьер-министр Правительства Польши в изгнании (1965-1970)
 Завиша, Андрей Казимир (ок. 1614—1678) — государственный деятель Великого княжества Литовского, писарь великий литовский.
 Завиша, Артур (1809—1833) — польский повстанческий деятель, участник Ноябрьского восстания в Царстве Польском (1830—1831).
 Завиша, Казимир Александрович (1858—1926) — русский военный инженер, штабс-капитан, депутат 3-й Государственной думы.
 Завиша, Кшиштоф (ок. 1600—1670) — государственный деятель Великого княжества Литовского, ловчий великий литовский.
 Завиша, Кшиштоф Станислав (1660—1721) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, воевода минский (1720—1721), писатель-мемуарист.
 Завиша, Ян Янович (ок. 1550—1626) — политический деятель Великого княжества Литовского, воевода витебский (1599—1626).
 Завиша, Ян Криштоф (1597—1661) — государственный и религиозный деятель Великого княжества Литовского, референдарий великий духовный литовский в 1649—1656 годах.
 Завиша, Николай Янович (1585—1647) — государственный деятель Великого княжества Литовского, референдарий великий светский литовский в 1625—1626 годах.
 Завиша, Андрей Янович (ок. 1557 — февраль 1604) — политический деятель Великого княжества Литовского, воевода минский (1596—1598).
 Завиша, Игнацы (ок. 1690 — 16 августа 1738) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, мечник великий литовский (1730—1734), подкоморий великий литовский (1734—1736)